

Варваринка — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область

Варваринка — село, Липецький район, Липецька область
 Варваринка — село, Тюльганський район, Оренбурзька область